The Very Best Of Міт Лоуф — музичний альбом американського співака Міта Лоуфа. Виданий 24 листопада 1998 року лейблом Virgin, Sony. Загальна тривалість композицій становить 116:57. Альбом відносять до напрямку рок.

Список пісень

Перший диск 

 Home by Now / No Matter What — 8:25
 Life Is a Lemon  — 8:07 remix
 You Took the Words Right Out of My Mouth  — 5:04
 Two Out of Three Ain't Bad — 5:23
 Modern Girl — 4:24
 Rock and Roll Dreams Come Through — 5:41
 Is Nothing Sacred — 6:37
 Paradise By the Dashboard Light — 8:28 — duet z Ellen Folley
 Heaven Can Wait — 4:36

Другий диск 

 I'd Do Anything for Love  — 11:52
 A Kiss Is a Terrible Thing to Waste — 7:37
 I'd Lie for You  — 6:48
 Not a Dry Eye in the House — 5:54
 Nocturnal Pleasure — 0:38
 Dead Ringer for Love — 4:21
 Midnight at the Lost and Found — 3:36
 Objects in the Rear View Mirror May Appear Closer Than They Are — 9:45
 Bat Out of Hell — 9:48

Посилання 

Альбоми Міт Лоуф
Музичні альбоми 1998